Amazed – traccia dell'album Ixnay on the Hombre dei The Offspring del 1997
 Amazed – singolo dei Lonestar del 1999, dall'album Lonely Grill
 Amazed – album di Lincoln Brewster del 2002
 Amazed – traccia dell'album Identified di Vanessa Hudgens del 2008